Памятник сантехнику:

 Памятник сантехнику (Омск) — в Омске.
 Памятник сантехнику (Ростов-на-Дону) — в Ростове-на Дону.